BRDF steht als Abkürzung für:
 Bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion, eine Funktion für das Reflexionsverhalten von Oberflächen

BR-DF steht für:
 Distrito Federal do Brasil, ISO-3166-2-Code des brasilianischen Bundesdistriktes

Abkürzung